Covington County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Covington County (Alabama) – okres státu Alabama
 Covington County (Mississippi) – okres státu Mississippi